UQ peut faire référence à :

 Université du Queensland, à Brisbane, en Australie,
 Université du Québec, un réseau de dix universités francophones au Québec, Canada